Фаришта, Фереште ( — «ангел») — многозначное персидское слово.
 Феришта (1560—1620) — персидский историк.
  — одна из улиц Тегерана.
  — иранско-немецкая певица.
 Джибрил Фаришта — главный персонаж Сатанинских стихов Рушди.